Podgorički popeci su veoma poznato crnogorsko jelo, specijalitet crnogorske kuhinje.

Nastali su u posleratnom Titogradu pod dirigentskom palicom tadašnjih kuvara hotela "Crna Gora" italijana Đuđlielma Bafi Iatonia (Guljelma Bafi Jatoni) i njegovog kolege Josipa Balenta. Smatra se da je i za poznati specijalitet "Njeguški stek" glavni krivac Iattoni.

Danas se prave razne varijacije na onaj specijalitet ali i dalje postoji originalni recept za Bafijeve popeke.

Spoljašnje veze 
 http://www.coolinarika.com/recept/podgoricki-popeci/
Crnogorska kuhinja